Sierra del Escudo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra del Escudo (ås i Spanien, lat 43,27, long -4,31), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Sierra del Escudo (ås i Spanien, lat 43,07, long -3,92), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar